Зво́нкая палата́льная аффрика́та — один из согласных звуков, встречающийся в ряде языков мира, распространённых в основном в регионах Центральной и Южной Азии, прежде всего на территории Индии.

В Международном фонетическом алфавите (МФА) обозначается знаком ɟ͡ʝ или ɟ͜ʝ, в системе X-SAMPA — J\_j\. Перемычка или знак связи между двумя символами может опускаться: ɟʝ — в МФА, J\j\ — в X-SAMPA.

Рассматривается как несибилянтный эквивалент звонкой  аффрикаты [d͡ʑ].

Так же, как и глухой вариант палатальной аффрикаты (c͡ç), звонкий ɟʝ чаще всего встречается в языках сино-тибетской семьи, в индоарийских (включая хинди, маратхи, бенгальский, гуджаратский, сингальский) и дравидийских языках (включая каннада, телугу, тамильский), а также в австроазиатских языках ветви мунда. Кроме того, он известен в андаманском языке онге, в нигеро-конголезском языке акан, в чадском языке тера, в нило-сахарском языке шиллук, в южных диалектах тюркского азербайджанского языка, в финно-угорских венгерском, колтта-саамском и коми-зырянском, в кельтском ирландском, в романском испанском и в славянском македонском языках, а также в литературной форме албанского языка и лежащем в её основе тоскском диалекте. В европейских языках ɟʝ в основном представляет собой один из позиционных аллофонов.

Лабиализованный вариант ɟʝʷ отмечают в языках акан,  и нзима семьи ква.

Характеристика 
Звонкая палатальная аффриката выделяется следующими характеристиками:
 по способу образования: аффриката (сочетание взрывного ɟ и фрикативного ʝ) — образуется при раскрытии смычки (затвора) во время прохождения воздушной струи по речевому тракту (взрывная фаза), при этом артикулирующие органы раскрываются не полностью и между ними сохраняется некоторое сужение (щелевая шипящая фаза);
 по месту образования: палатальный — образуется при поднятии средней части спинки языка, сближающейся или смыкающейся с твёрдым нёбом;
 по типу фонации: звонкий — образуется при сведении, напряжении и колебании голосовых связок, активно участвующих в артикуляции;
 по положению мягкого нёба: ртовый — образуется при поднятом мягком нёбе, закрывающем проход воздуха в полость носа;
 по относительной : шумный — образуется при преобладании шумовых составляющих над тоном;
 по месту прохождения воздушной струи:  — образуется при прохождении воздушной струи вдоль полости рта;
 по способу формирования воздушного потока: пульмонический — образуется на вдохе или выдохе, совершаемом лёгкими.

Примеры

См. также 
 Список согласных

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 

Аффрикаты
Палатальные согласные